L’Épine bezeichnet drei Gemeinden in Frankreich:

 L’Épine in der Region Grand Est, siehe L’Épine (Marne)
 L’Épine in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, siehe L’Épine (Hautes-Alpes)
 L’Épine in der Region Pays de la Loire, siehe L’Épine (Vendée)

L’Épine ist der Familienname folgender Personen:
 Margherita de L’Épine († 1746), Opernsängerin in London (Sopran), Händel-Interpretin

Siehe auch:
 Haute-Épine
 Lépine (Begriffsklärung)